Петровское () — пресноводное озеро на территории Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,5 км², площадь водосборного бассейна — 9,7 км². Располагается на высоте 10,5 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега каменисто-песчаные, часто заболоченные.

Из залива на западной стороне озера вытекает безымянный водоток, впадающий с левого берега в реку Петровку, которая впадает в озеро Конское, через которое протекает река Суоккаанвирта. Последняя впадает в Новинский залив, являющийся частью системы Сайменского канала, выходящего в Финский залив.

К западу от озера проходит трасса  («Выборг — Светогорск»).

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300511102000009742.

См. также 
 Озёра Карельского перешейка

Примечания 

Бассейн Финского залива
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)